Municipio de Tyro puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tyro (condado de Davidson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Davidson.
 Municipio de Tyro (condado de Yellow Medicine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Yellow Medicine.